Asteriks – postać fikcyjna, bohater serii komiksów
 Asteriks – seria komiksów
 Asteriks – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Astérix – sztuczny satelita Ziemi
 Astérix – planowany serial animowany